Adrallia är ett släkte av fjärilar. Adrallia ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandspinnare
Adrallia